Třída River se může vztahovat k následujícím třídám:
 Třída River (1903) – třída britských torpédoborců
 Třída River (1910) – třída australských torpédoborců
 Třída River (1931) – třída kanadských torpédoborců
 Třída River (1932) – třída britských ponorek
 Třída River (1942) – třída britských fregat z druhé světové války
 Třída River (1961) – třída australských protiponorkových fregat a eskortních torpédoborců
 Třída River (1981) – třída jihoafrických minolovek
 Třída River (1984) – třída britských minolovek
 Třída River (2003) – třída britských oceánských hlídkových lodí

Třídy válečných lodí